Second Flight est le 2single split de Mami Kawada avec KOTOKO et Sato Hiromi sorti sous le label Geneon Entertainment le  au Japon. Il atteint la  du classement de l'Oricon, et reste classé 16 semaines.

Second Flight a été utilisé comme thème d'ouverture et Asu e no Namida comme thème de fin pour l'anime Onegai twins.

Liste des titres

Lien externe 
 Fiche sur le site de l'Oricon

Chanson interprétée par Mami Kawada
Single musical sorti en 2003